La Final Four Gante 1988 corresponde al Final Four o etapas semifinales y finales del campeonato de baloncesto de Europa, que en su edición del año 1988 se realizó en Gante, Bélgica.

 Gante  - 5 y 7 de abril de 1988

1988